Tenisový turnaj ATP Aircel Chennai Open 2011 se konal ve dnech 3.-9. ledna v indickém Čennaíi venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 398 250 USD.

Dvouhra

Nasazení 
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Stanislas Wawrinka (vítěz)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Janko Tipsarević (semifinále)
  Xavier Malisse (finále)
  Robin Haase (čtvrtfinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Tomáš Berdych
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3/WC
| RD1-team2= Stanislas Wawrinka
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=7
| RD1-team3= Xavier Malisse
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Janko Tipsarević
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=2

| RD2-seed1=3/WC
| RD2-team1= Stanislas Wawrinka
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Xavier Malisse
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=1
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (vítězové)'''
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Maharashtra Open
ATP World Tour 2011
Sport v Indii v roce 2011